Милославская может означать:

Известные носительницы 
* Милославская, Анастасия Петровна (Стася Милославская; род. 1995) — российская актриса театра и кино.
 Милославская, Мария Ильинична (1624—1669) — царица, 1-я жена царя Алексея Михайловича, мать Федора III, Ивана V и царевны Софьи Алексеевны.

 Топонимы 
 Милославская — деревня в Устьянском районе Архангельской области России.
 Милославская — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Милославская — станция линии скоростного трамвая в Киеве.
 Станция Милославская — проектируемая станция Киевского метрополитена.

См. также 
 Милославский